

Удьобка — річка в Удмуртії, ліва притока Сіви
 Удьобка — село, Ільїнський район, Пермський край